Az 1988-as Roland Garros női versenyét a német Steffi Graf nyerte a szovjet Natalia Zvereva előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Steffi Graf (Bajnok)
  Martina Navratilova (Negyedik kör)
  Chris Evert (Harmadik kör)
  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Manuela Maleeva (Harmadik kör)
  Helena Suková (Negyeddöntős)
  Claudia Kohde-Kilsch (Harmadik kör)
  Hana Mandlíková (Második kör)

  Lori McNeil (Harmadik kör)
  Zina Garrison (Negyedik kör)
  Katerina Maleeva (első kör)
  Raffaella Reggi (Második kör)
  Natalia Zvereva (Döntős)
  Anna-Maria Cecchini (Harmadik kör)
  Sylvia Hanika (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1